Woite ist der Familienname folgender Personen:

 Bernhard Woite, deutscher Handballspieler
 Oscar Woite (1854–1921), deutscher Kunstmaler und Illustrator

Siehe auch:
 Woyte